Az 1964. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női lesiklás versenyszámát február 6-án rendezték Axamsben. Az élen három osztrák versenyző végzett, az aranyérmet Christl Haas nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kővári Károlyné a 43. helyen végzett.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1964. évi téli olimpiai játékokon